Региональные выборы 2010 года в Венесуэле были проведены 5 декабря с целью избрать губернаторов штатов Амасонас и Гуарико, а также мэров 11 муниципалитетов. В голосовании могли участвовать 1 761 961 венесуэльских граждан, что составляет около 10 % от общего числа избирателей страны, а также 22 940 иностранцев. 51 % потенциальных избирателей были зарегистрированы в Маракайбо.

Губернатора Амасонас выбирают отдельно от глав других штатов начиная с 2001 года, после того как в штате были отменены итоги голосования по семи избирательным участкам и для определения победителя пришлось проводить частичное переголосование. Первоначально выборы были запланированы на март 2011 года, но затем срок их проведения передвинули из-за гибели губернатор Гуарико Виллиана Лара в результате несчастного случая. Выборы в районах Альто Ориноко (Амасонас) и Кататумбо (Сулия), а также в муниципальные и приходские советы Венесуэлы, откладывающиеся два года с 2008 года, было решено не переносить и провести в 2011 году.

Участники 
К участию в выборах были допущены 52 кандидата. Как и на последних парламентских выборах, состоявшихся тремя месяцами раньше, основными участниками выборов стали две большие коалиции, пропрезидентская «Патриотический полюс» и оппозиционная «Круглый стол демократического единства» (). Третья по популярности политическая сила страны, партия «Отечество для всех», участвовала только в губернаторских выборах в штате Амасонас, получив поддержку со стороны античавистских сил, и в свою очередь поддержав антипрезидентских кандидатов в двух муниципалитетах.

В отличие от предыдущих региональных выборов, когда правящая Единая социалистическая партия Венесуэлы (ЕСПВ) проводила праймериз, на этот раз лидер партии Уго Чавес лично выбрал кандидатов, утверждая, что первичные выборы невозможно провести так как крайний срок для регистрации кандидатов очень близок. 20 октября было объявлено, что кандидатами ЕСПВ станут в Гуарико Луис Энрике Гальярдо, ректор университета Ромуло Гальегоса, а в Амасонас Диохенес Эгильдо Палау, депутат Национальной ассамблеи. Спустя два дня были объявлены кандидаты ЕСПВ на посты мэров одиннадцати муниципалитетов, среди которых был Джан Карло Ди Мартино, ранее дважды избиравшийся мэром Маракайбо.

Античавистская оппозиция часть своих кандидатов определила с помощью переговоров, часть через праймериз. Так, в первичных выборах в Маракайбо участвовало около 180 000 человек, что составляет почти половину от голосов полученных оппозицией на последних парламентских выборах. В итоге кандидат партии «Новое время» адвокат Эвелинг Трехо де Росалес, супруга Мануэля Росалеса, победила с 70% голосов депутата городского совета Хуана Пабло Гуанипу из партии «За справедливость». Прошли праймериз и в Миранде (штат Сулия), победителем голосования, в котором приняло участие 11 798 человек (примерно 60 % от голосов за оппозицию на сентябрьских выборах), стал бывший мэр Вилмер Окендо,  генеральный секретарь партии «За социал-демократию»), набравший 46,48 % и опередивший Уинтона Медину из Демократического действия. Ряд кандидатов были определены по итогам переговоров, в частности, MUD без праймериз согласился поддержать губернатора штата Амасонас Либорио Гуарулья от партии «Отечество для всех», которая в свою очередь сняла своего кандидата в губернаторы штата Гуарико Франко Герратана в пользу Карлоса Проспери. В то же время Герратана остался в списках.

Результаты 

В голосовании 5 декабря 2010 года приняло участие 952 706 избирателей. Явка составила 54,07 %.

Выборы губернаторов 
Ниже приведены результаты губернаторских выборов по штатам. Цветом выделены победители выборов:  и

Выборы мэров 
Ниже приведены результаты выборов мэров. Цветом выделены партии, входящие в коалиции  и .

Примечания

Ссылки 
 CNE: Divulgación Regionales y Municipales → 05 de Diciembre de 2010 → Resultados Electorales

2010
Венесуэла
2010 год в Венесуэле